West Eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Karangmajat, ö, Sumatera Barat, 
 Pulau Barat (ö i Indonesien, lat -4,40, long 115,78), 

Robotskapade Indonesienförgreningar